

171001–171100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 171001 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 171002 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 171003 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 171004 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 171005 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 171006 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || Mitidika || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 171007 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 171008 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 171009 ||  || 2 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 171010 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 171011 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 171012 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 171013 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 171014 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 171015 ||  || 8 mar 2005 || RAS || A. Lowe || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 171016 ||  || 1 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 171017 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 171018 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 171019 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 171020 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 171021 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || Mitidika || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 171022 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 171023 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 171024 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 171025 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 171026 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 171027 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 171028 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 171029 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 171030 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 171031 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 171032 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 171033 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 171034 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 171035 ||  || 2 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 171036 ||  || 2 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 171037 ||  || 2 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 171038 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 171039 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 171040 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 171041 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#F1F1F1
| 171042 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 171043 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 171044 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 171045 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 171046 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 171047 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 171048 ||  || 3 mar 2005 || $¢£t || CSS || — || 
|-id=049 bgcolor=#F1F1F1
| 171049 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 171050 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 171051 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 171052 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 171053 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 171054 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 171055 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 171056 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 171057 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=058 bgcolor=#F1F1F1
| 171058 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 171059 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 171060 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || Flora || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 171061 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 171062 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 171063 ||  || 9 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 171064 ||  || 9 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 171065 ||  || 9 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 171066 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 171067 ||  || 10 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 171068 ||  || 10 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 171069 ||  || 10 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 171070 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 171071 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 171072 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 171073 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 171074 ||  || 7 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=075 bgcolor=#F1F1F1
| 171075 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 171076 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 171077 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 171078 ||  || 9 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 171079 ||  || 9 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 171080 ||  || 9 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 171081 ||  || 9 mar 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 171082 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 171083 ||  || 10 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 171084 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 171085 ||  || 11 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 171086 ||  || 11 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 171087 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 171088 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 171089 ||  || 13 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=090 bgcolor=#E3E3E3
| 171090 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 171091 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 171092 ||  || 8 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 171093 ||  || 10 mar 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 171094 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 171095 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 171096 ||  || 12 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 171097 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 171098 ||  || 11 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 171099 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 171100 ||  || 13 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

171101–171200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 171101 ||  || 13 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 171102 ||  || 14 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=103 bgcolor=#F1F1F1
| 171103 ||  || 15 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 171104 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 171105 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 171106 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 171107 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 171108 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 171109 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 171110 ||  || 10 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 171111 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 171112 Sickafoose ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || A. Gulbis || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 171113 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 171114 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 171115 ||  || 17 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 171116 || 2005 GO || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 171117 ||  || 1 abr 2005 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 171118 Szigetköz ||  || 2 abr 2005 || Piszkéstető || K. Sárneczky || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 171119 ||  || 1 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 171120 ||  || 1 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 171121 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 171122 ||  || 2 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 171123 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 171124 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 171125 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 171126 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 171127 ||  || 2 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 171128 ||  || 3 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 171129 ||  || 3 abr 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 171130 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 171131 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 171132 ||  || 2 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 171133 ||  || 4 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 171134 ||  || 4 abr 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 171135 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 171136 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 171137 ||  || 4 abr 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 171138 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 171139 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 171140 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 171141 ||  || 6 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 171142 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 171143 ||  || 5 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 171144 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 171145 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 171146 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 171147 ||  || 2 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 171148 ||  || 2 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 171149 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 171150 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 171151 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 171152 ||  || 6 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=153 bgcolor=#E3E3E3
| 171153 Allanrahill ||  || 10 abr 2005 || RAS || A. Lowe || Brangane || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 171154 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 171155 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 171156 ||  || 5 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 171157 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 171158 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 171159 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 171160 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 171161 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=162 bgcolor=#E3E3E3
| 171162 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 171163 ||  || 11 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 171164 ||  || 6 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=165 bgcolor=#E3E3E3
| 171165 ||  || 12 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 171166 ||  || 13 abr 2005 || RAS || A. Lowe || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 171167 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 171168 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 171169 ||  || 12 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 171170 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 171171 Prior ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 171172 ||  || 12 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 171173 ||  || 12 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 171174 ||  || 12 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 171175 ||  || 12 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=176 bgcolor=#E3E3E3
| 171176 ||  || 14 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 171177 ||  || 12 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 171178 ||  || 15 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=179 bgcolor=#F1F1F1
| 171179 ||  || 3 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 171180 || 2005 HK || 16 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 171181 ||  || 16 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 171182 ||  || 16 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 171183 Haleakala ||  || 30 abr 2005 || Haleakala-Faulkes || Faulkes Project || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 171184 ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 171185 ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 171186 ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 171187 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 171188 ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 171189 ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 171190 ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 171191 ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 171192 ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 171193 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 171194 ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 171195 ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 171196 ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 171197 ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 171198 ||  || 4 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 171199 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 171200 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

171201–171300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 171201 ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 171202 ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 171203 ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 171204 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 171205 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 171206 ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 171207 ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 171208 ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 171209 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 171210 ||  || 6 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 171211 ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#F1F1F1
| 171212 ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 171213 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 171214 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 171215 ||  || 10 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 171216 ||  || 8 mai 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 171217 ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=218 bgcolor=#F1F1F1
| 171218 ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 171219 ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 171220 ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 171221 ||  || 10 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 171222 ||  || 11 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 171223 ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 171224 ||  || 11 mai 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 171225 ||  || 13 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 171226 ||  || 15 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 171227 ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 171228 ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 171229 ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 171230 ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 171231 ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 171232 ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 171233 ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 171234 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 171235 ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=236 bgcolor=#E3E3E3
| 171236 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#E3E3E3
| 171237 ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 171238 ||  || 19 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 171239 ||  || 29 mai 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 171240 ||  || 31 mai 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 171241 ||  || 30 mai 2005 || Junk Bond || Junk Bond Obs. || — || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 171242 ||  || 2 jun 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 171243 ||  || 5 jun 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 171244 ||  || 1 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=245 bgcolor=#E3E3E3
| 171245 ||  || 1 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 171246 ||  || 13 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 171247 ||  || 11 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 171248 ||  || 10 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 171249 ||  || 19 jun 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 171250 ||  || 29 jun 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 171251 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 171252 ||  || 29 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=253 bgcolor=#88F2FF
| 171253 ||  || 4 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 171254 ||  || 5 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 171255 ||  || 4 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 171256 Lucieconstant ||  || 8 ago 2005 || Saint-Sulpice || B. Christophe || — || 
|-id=257 bgcolor=#E3E3E3
| 171257 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 171258 ||  || 30 ago 2005 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 171259 ||  || 23 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 171260 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 171261 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 171262 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 171263 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 171264 ||  || 24 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 171265 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 171266 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 171267 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 171268 ||  || 27 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 171269 ||  || 27 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 171270 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 171271 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 171272 ||  || 4 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 171273 || 2006 FR || 22 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 171274 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 171275 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 171276 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 171277 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 171278 ||  || 24 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 171279 ||  || 24 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 171280 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 171281 ||  || 24 mar 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 171282 ||  || 26 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 171283 ||  || 23 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 171284 ||  || 24 mar 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 171285 ||  || 25 mar 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 171286 ||  || 30 mar 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 171287 ||  || 7 abr 2006 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 171288 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 171289 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 171290 ||  || 6 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 171291 ||  || 7 abr 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 171292 ||  || 6 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 171293 ||  || 6 abr 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 171294 ||  || 7 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=295 bgcolor=#E3E3E3
| 171295 ||  || 18 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 171296 ||  || 18 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 171297 ||  || 18 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 171298 ||  || 18 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 171299 ||  || 18 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 171300 ||  || 20 abr 2006 || RAS || A. Lowe || Juno || 
|}

171301–171400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 171301 ||  || 19 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 171302 ||  || 20 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 171303 ||  || 21 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 171304 ||  || 19 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 171305 ||  || 19 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 171306 ||  || 19 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 171307 ||  || 19 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 171308 ||  || 21 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 171309 ||  || 21 abr 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 171310 ||  || 24 abr 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 171311 ||  || 24 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 171312 ||  || 20 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 171313 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 171314 ||  || 24 abr 2006 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 171315 ||  || 27 abr 2006 || RAS || A. Lowe || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 171316 ||  || 20 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 171317 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 171318 ||  || 24 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 171319 ||  || 25 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 171320 ||  || 26 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 171321 ||  || 26 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 171322 ||  || 29 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 171323 ||  || 29 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 171324 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 171325 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 171326 ||  || 3 mai 2006 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 171327 ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 171328 ||  || 2 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 171329 ||  || 1 mai 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 171330 ||  || 5 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 171331 ||  || 6 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=332 bgcolor=#E3E3E3
| 171332 ||  || 8 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 171333 ||  || 10 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 171334 ||  || 9 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 171335 ||  || 5 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 171336 ||  || 8 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 171337 ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || M. W. Buie || Mitidika || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 171338 ||  || 2 mai 2006 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 171339 ||  || 18 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 171340 ||  || 19 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 171341 ||  || 19 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 171342 ||  || 19 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 171343 ||  || 19 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 171344 ||  || 20 mai 2006 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 171345 ||  || 21 mai 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 171346 ||  || 16 mai 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 171347 ||  || 18 mai 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 171348 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 171349 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 171350 ||  || 21 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 171351 ||  || 22 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 171352 ||  || 23 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 171353 ||  || 24 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 171354 ||  || 24 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 171355 ||  || 20 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 171356 ||  || 23 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 171357 ||  || 19 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 171358 ||  || 20 mai 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 171359 ||  || 28 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 171360 ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 171361 ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 171362 ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 171363 ||  || 28 mai 2006 || Siding Spring || SSS || Phocaea || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 171364 ||  || 1 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 171365 ||  || 5 jun 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 171366 ||  || 7 jun 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 171367 ||  || 15 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 171368 ||  || 7 jun 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 171369 ||  || 4 jun 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 171370 ||  || 3 jun 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 171371 ||  || 10 jun 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 171372 ||  || 19 jun 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 171373 ||  || 28 jun 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 171374 || 2006 NE || 1 jul 2006 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 171375 || 2006 OH || 17 jul 2006 || Eskridge || Farpoint Obs. || Brangane || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 171376 || 2006 OM || 17 jul 2006 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 171377 ||  || 20 jul 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 171378 ||  || 20 jul 2006 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 171379 ||  || 24 jul 2006 || Hibiscus || S. F. Hönig || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 171380 ||  || 18 jul 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 171381 Taipei ||  || 22 jul 2006 || Lulin Observatory || H.-C. Lin, Q.-z. Ye || Brangane || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 171382 ||  || 18 jul 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 171383 ||  || 18 jul 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 171384 ||  || 12 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 171385 ||  || 12 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 171386 ||  || 13 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 171387 ||  || 13 ago 2006 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 171388 ||  || 13 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 171389 ||  || 13 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 171390 ||  || 14 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 171391 ||  || 13 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 171392 ||  || 12 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 171393 ||  || 15 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 171394 ||  || 14 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 171395 ||  || 20 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 171396 Miguel ||  || 24 ago 2006 || La Cañada || J. Lacruz || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 171397 ||  || 16 ago 2006 || Siding Spring || SSS || Brangane || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 171398 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 171399 ||  || 21 ago 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 171400 ||  || 22 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|}

171401–171500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 171401 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 171402 ||  || 23 ago 2006 || Siding Spring || SSS || Eos || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 171403 ||  || 16 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 171404 ||  || 18 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 171405 ||  || 28 ago 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 171406 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 171407 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 171408 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 171409 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 171410 ||  || 30 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 171411 ||  || 11 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=412 bgcolor=#F1F1F1
| 171412 ||  || 14 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=413 bgcolor=#F1F1F1
| 171413 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 171414 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 171415 ||  || 14 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 171416 ||  || 16 set 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#E3E3E3
| 171417 ||  || 20 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 171418 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 171419 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 171420 ||  || 10 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 171421 ||  || 14 jan 2007 || Altschwendt || W. Ries || Brangane || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 171422 ||  || 9 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 171423 ||  || 21 jun 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=424 bgcolor=#88F2FF
| 171424 ||  || 13 jul 2007 || OAM || Mallorca Obs. || Vesta || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 171425 ||  || 8 ago 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 171426 ||  || 9 ago 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 171427 ||  || 9 ago 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 171428 ||  || 9 ago 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 171429 Hunstead ||  || 1 set 2007 || Siding Spring || K. Sárneczky, L. Kiss || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 171430 ||  || 9 set 2007 || Palomar || Palomar Obs. || Mitidika || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 171431 ||  || 13 set 2007 || Chante-Perdrix || Chante-Perdrix Obs. || — || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 171432 ||  || 5 set 2007 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=433 bgcolor=#88F2FF
| 171433 Prothous ||  || 7 set 2007 || La Cañada || J. Lacruz || Vesta || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 171434 ||  || 8 set 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 171435 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 171436 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 171437 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 171438 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 171439 ||  || 10 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 171440 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 171441 ||  || 11 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 171442 ||  || 11 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 171443 ||  || 13 set 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 171444 ||  || 13 set 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 171445 ||  || 13 set 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 171446 ||  || 13 set 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 171447 ||  || 14 set 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 171448 Guchaohao ||  || 11 set 2007 || Purple Mountain || PMO NEO || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 171449 ||  || 12 set 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 171450 ||  || 5 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 171451 ||  || 18 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 171452 ||  || 20 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 171453 ||  || 25 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 171454 ||  || 18 set 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 171455 || 2007 TR || 3 out 2007 || RAS || A. Lowe || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 171456 ||  || 6 out 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 171457 ||  || 6 out 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 171458 Pepaprats ||  || 7 out 2007 || OAM || Mallorca Obs. || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 171459 ||  || 5 out 2007 || Hibiscus || Hibiscus Obs. || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 171460 || 2170 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 171461 || 2666 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 171462 || 4518 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 171463 || 6272 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 171464 || 6731 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 171465 Evamaria || 6847 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Juno || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 171466 || 6862 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 171467 || 2040 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 171468 || 2252 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 171469 || 1103 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 171470 || 1275 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 171471 || 2112 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 171472 || 2195 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 171473 || 3182 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 171474 || 5064 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 171475 || 5151 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 171476 ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 171477 ||  || 16 dez 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 171478 ||  || 7 mar 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 171479 ||  || 6 abr 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 171480 ||  || 2 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 171481 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 171482 ||  || 22 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 171483 ||  || 26 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 171484 ||  || 14 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 171485 ||  || 26 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=486 bgcolor=#FFD5EA
| 171486 || 1996 MO || 23 jun 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 171487 ||  || 8 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 171488 ||  || 4 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 171489 ||  || 7 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 171490 ||  || 9 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 171491 ||  || 6 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 171492 ||  || 7 nov 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=493 bgcolor=#E3E3E3
| 171493 ||  || 5 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 171494 ||  || 1 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 171495 ||  || 5 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 171496 ||  || 14 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 171497 ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 171498 ||  || 2 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 171499 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 171500 ||  || 5 abr 1997 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|}

171501–171600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 171501 ||  || 26 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 171502 ||  || 3 jul 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 171503 ||  || 23 fev 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 171504 ||  || 1 mar 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 171505 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 171506 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 171507 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 171508 ||  || 19 jun 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 171509 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 171510 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 171511 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 171512 ||  || 14 set 1998 || Ondřejov || L. Kotková || Phocaea || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 171513 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 171514 ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 171515 ||  || 27 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 171516 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 171517 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 171518 || 1998 TO || 10 out 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 171519 ||  || 28 out 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 171520 ||  || 13 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 171521 ||  || 7 fev 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=522 bgcolor=#FFDAB5
| 171522 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 171523 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 171524 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 171525 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 171526 ||  || 19 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 171527 ||  || 17 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 171528 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 171529 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 171530 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 171531 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 171532 ||  || 15 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=533 bgcolor=#FAFAFA
| 171533 ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 171534 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 171535 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 171536 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 171537 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 171538 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 171539 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 171540 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 171541 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 171542 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 171543 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 171544 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 171545 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 171546 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 171547 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 171548 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 171549 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 171550 ||  || 30 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 171551 ||  || 7 out 1999 || Monte Agliale || S. Donati || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 171552 ||  || 10 out 1999 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 171553 ||  || 3 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 171554 ||  || 6 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 171555 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 171556 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 171557 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 171558 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 171559 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 171560 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 171561 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 171562 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 171563 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 171564 ||  || 1 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 171565 ||  || 5 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 171566 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 171567 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 171568 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 171569 ||  || 16 out 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 171570 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#FAFAFA
| 171571 ||  || 29 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 171572 ||  || 21 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 171573 ||  || 28 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 171574 ||  || 5 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 171575 ||  || 6 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=576 bgcolor=#FFD5EA
| 171576 ||  || 7 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 171577 ||  || 2 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 171578 ||  || 12 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 171579 ||  || 12 nov 1999 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 171580 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 171581 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 171582 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 171583 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#F1F1F1
| 171584 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 171585 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 171586 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 171587 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 171588 Náprstek ||  || 26 nov 1999 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 171589 ||  || 28 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 171590 ||  || 28 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 171591 ||  || 28 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 171592 ||  || 28 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 171593 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 171594 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 171595 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 171596 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 171597 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 171598 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 171599 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 171600 ||  || 7 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|}

171601–171700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 171601 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 171602 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 171603 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 171604 ||  || 13 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 171605 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 171606 ||  || 31 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 171607 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 171608 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 171609 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 171610 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 171611 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 171612 ||  || 7 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 171613 ||  || 11 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 171614 ||  || 27 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 171615 ||  || 26 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 171616 ||  || 30 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 171617 ||  || 30 jan 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 171618 ||  || 30 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 171619 ||  || 2 fev 2000 || Modra || A. Galád, P. Kolény || — || 
|-id=620 bgcolor=#FFDAB5
| 171620 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 171621 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 171622 ||  || 11 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 171623 ||  || 8 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 171624 Nicolemartin ||  || 5 fev 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 171625 ||  || 7 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 171626 ||  || 11 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 171627 ||  || 4 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 171628 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 171629 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 171630 ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 171631 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 171632 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 171633 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 171634 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 171635 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 171636 ||  || 10 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 171637 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 171638 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 171639 ||  || 10 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 171640 ||  || 11 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 171641 ||  || 11 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 171642 ||  || 11 mar 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 171643 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 171644 ||  || 29 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=645 bgcolor=#E3E3E3
| 171645 ||  || 29 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 171646 ||  || 30 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 171647 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 171648 ||  || 27 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 171649 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 171650 ||  || 27 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 171651 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 171652 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 171653 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 171654 ||  || 11 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 171655 ||  || 4 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 171656 ||  || 4 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 171657 ||  || 2 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 171658 ||  || 30 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 171659 ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 171660 ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 171661 ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 171662 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 171663 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 171664 || 2000 KW || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#FFDAB5
| 171665 ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 171666 ||  || 30 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 171667 ||  || 5 jul 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 171668 ||  || 5 jul 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 171669 ||  || 29 jul 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 171670 ||  || 29 jul 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=671 bgcolor=#FFDAB5
| 171671 ||  || 1 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 171672 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#FFDAB5
| 171673 ||  || 26 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 171674 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 171675 ||  || 26 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 171676 ||  || 26 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 171677 ||  || 29 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 171678 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 171679 ||  || 31 ago 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 171680 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 171681 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 171682 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 171683 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 171684 ||  || 7 set 2000 || Elmira || A. J. Cecce || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 171685 ||  || 3 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 171686 ||  || 21 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 171687 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 171688 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 171689 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 171690 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 171691 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 171692 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 171693 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=694 bgcolor=#FAFAFA
| 171694 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 171695 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 171696 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 171697 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 171698 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 171699 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 171700 ||  || 25 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

171701–171800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 171701 ||  || 25 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 171702 ||  || 30 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 171703 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 171704 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 171705 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 171706 ||  || 30 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 171707 ||  || 30 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 171708 ||  || 2 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 171709 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 171710 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 171711 ||  || 3 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 171712 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 171713 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 171714 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 171715 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 171716 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 171717 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 171718 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 171719 ||  || 31 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 171720 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 171721 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 171722 ||  || 31 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 171723 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 171724 || 2000 WG || 16 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 171725 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 171726 ||  || 21 nov 2000 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 171727 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 171728 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 171729 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#FFDAB5
| 171730 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 171731 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 171732 ||  || 28 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 171733 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 171734 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 171735 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 171736 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 171737 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 171738 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 171739 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 171740 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 171741 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 171742 ||  || 27 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 171743 ||  || 30 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 171744 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 171745 || 2000 XU || 1 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 171746 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#FAFAFA
| 171747 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 171748 ||  || 19 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 171749 ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 171750 ||  || 22 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 171751 ||  || 22 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 171752 ||  || 29 dez 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 171753 ||  || 28 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 171754 ||  || 28 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 171755 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 171756 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 171757 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 171758 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 171759 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 171760 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 171761 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 171762 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 171763 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 171764 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 171765 ||  || 30 dez 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 171766 ||  || 29 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 171767 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 171768 ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 171769 ||  || 3 jan 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 171770 ||  || 15 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 171771 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 171772 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 171773 ||  || 17 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 171774 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 171775 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 171776 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 171777 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 171778 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 171779 ||  || 18 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 171780 ||  || 24 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 171781 ||  || 17 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 171782 ||  || 17 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 171783 ||  || 29 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#FFDAB5
| 171784 ||  || 31 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 171785 ||  || 25 jan 2001 || Needville || W. G. Dillon || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 171786 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 171787 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 171788 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 171789 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 171790 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 171791 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 171792 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 171793 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 171794 ||  || 16 fev 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 171795 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 171796 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 171797 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 171798 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#FAFAFA
| 171799 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 171800 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

171801–171900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 171801 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 171802 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 171803 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 171804 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 171805 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 171806 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 171807 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 171808 ||  || 21 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 171809 ||  || 25 fev 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 171810 ||  || 18 fev 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 171811 ||  || 24 fev 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 171812 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 171813 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 171814 ||  || 16 fev 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 171815 ||  || 2 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 171816 ||  || 15 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=817 bgcolor=#FAFAFA
| 171817 ||  || 15 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 171818 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=819 bgcolor=#FFD5EA
| 171819 ||  || 18 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 171820 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 171821 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 171822 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 171823 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 171824 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 171825 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 171826 ||  || 24 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 171827 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 171828 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 171829 ||  || 18 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 171830 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 171831 ||  || 24 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 171832 ||  || 26 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 171833 ||  || 29 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 171834 ||  || 21 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 171835 ||  || 15 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 171836 ||  || 27 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 171837 ||  || 23 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 171838 ||  || 24 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#FFD5EA
| 171839 ||  || 12 mai 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 171840 ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 171841 ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 171842 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 171843 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 171844 ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#F1F1F1
| 171845 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 171846 ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 171847 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 171848 ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 171849 ||  || 24 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 171850 ||  || 12 jun 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 171851 || 2001 MG || 16 jun 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 171852 ||  || 16 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 171853 ||  || 26 jun 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 171854 ||  || 25 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 171855 ||  || 25 jun 2001 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 171856 ||  || 13 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 171857 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 171858 ||  || 22 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 171859 ||  || 21 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 171860 ||  || 25 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 171861 ||  || 28 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 171862 ||  || 13 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 171863 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 171864 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 171865 ||  || 16 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 171866 ||  || 20 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 171867 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 171868 ||  || 24 ago 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 171869 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 171870 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 171871 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 171872 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 171873 ||  || 22 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 171874 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 171875 ||  || 23 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 171876 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 171877 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 171878 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 171879 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 171880 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 171881 ||  || 23 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 171882 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 171883 ||  || 26 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 171884 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 171885 ||  || 20 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 171886 ||  || 9 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 171887 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 171888 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 171889 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 171890 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 171891 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 171892 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 171893 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 171894 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 171895 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 171896 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 171897 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 171898 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 171899 ||  || 12 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 171900 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

171901–172000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 171901 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 171902 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 171903 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 171904 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=905 bgcolor=#E3E3E3
| 171905 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 171906 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 171907 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 171908 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 171909 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 171910 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 171911 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 171912 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 171913 ||  || 19 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 171914 ||  || 19 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 171915 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 171916 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 171917 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 171918 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 171919 ||  || 20 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 171920 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 171921 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 171922 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 171923 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 171924 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 171925 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 171926 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 171927 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 171928 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 171929 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 171930 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 171931 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 171932 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 171933 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 171934 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 171935 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 171936 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 171937 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 171938 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 171939 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 171940 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 171941 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 171942 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 171943 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 171944 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 171945 ||  || 25 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 171946 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 171947 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 171948 ||  || 27 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 171949 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 171950 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 171951 ||  || 19 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 171952 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 171953 ||  || 23 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 171954 ||  || 26 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 171955 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 171956 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 171957 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 171958 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 171959 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 171960 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 171961 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 171962 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 171963 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 171964 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 171965 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 171966 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 171967 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 171968 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 171969 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 171970 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 171971 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 171972 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 171973 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 171974 ||  || 12 out 2001 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 171975 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=976 bgcolor=#E3E3E3
| 171976 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=977 bgcolor=#E3E3E3
| 171977 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 171978 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=979 bgcolor=#E3E3E3
| 171979 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 171980 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 171981 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=982 bgcolor=#E3E3E3
| 171982 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 171983 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 171984 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 171985 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 171986 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=987 bgcolor=#E3E3E3
| 171987 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 171988 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 171989 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 171990 ||  || 12 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 171991 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 171992 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 171993 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 171994 ||  || 14 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 171995 ||  || 15 out 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 171996 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 171997 ||  || 14 out 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 171998 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 171999 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 172000 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (170001)–(175000) (IAU Minor Planet Center)

171